Nira steht für:
 Nira (Fluss), Fluss in Indien
 Nira (Maharashtra), Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra
 Nira, Dorf in Israel, heute Teil von Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer
 Kurzform von NIRA Dynamics, schwedisches Unternehmen
 Nira (Vorname), Vorname
 in der japanischen Küche die Bezeichnung für Knoblauch-Schnittlauch

Die Abkürzung NIRA steht für
 National Identification and Registration Authority
 National Industrial Recovery Act
 National Intercollegiate Rodeo Association
 National Intercollegiate Rugby Association
 New Irish Republican Army, anderer Name der Real Irish Republican Army
 Nigeria Internet Registration Association

Abkürzung